Heinrich Offenberg ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Offenberg (1752–1827), kurländischer Richter
 Heinrich Christian von Offenberg (1696–1781), kurländischer Richter
 Heinrich Christian Wilhelm von Offenberg (1788–1871), kurländischer Verwaltungsbeamter